Perzische Koninklijke Weg, een oude weg in het Midden-Oosten van Sardis naar Susa en Persepolis
 Koninklijke Weg (Jordanië),  een oude weg in het Midden-Oosten van Egypte naar de Eufraat
 Koningsweg (Alkmaar), een straat in het centrum van Alkmaar
 Doopsgezinde kerk (Alkmaar), op het adres Koningsweg 10
 Provinciale weg 411, het begin van de N411 in de stad Utrecht